Sveti Florjan (tudi ~ Florijan) lahko pomeni:
Sveti Florjan, katoliški svetnik, zavetnik gasilcev;
Sveti Florijan, naselje v Občini Rogaška Slatina;
Sveti Florijan nad Škofjo Loko, naselje v Občini Škofja Loka.